Josef-Franz Eckinger (* 17. Dezember 1904 in Steyr; † 17. Oktober 1941 in Mjedonje) war ein deutsch-österreichischer Offizier.

Eckinger war ein Wehrmachtsoffizier und Bataillonskommandeur im Schützenregiment 1 der 1. Panzer-Division. Ihm wurde am 31. Dezember 1941 postum das Eichenlaub zum Ritterkreuz verliehen und die seltene postume Beförderung zum Oberstleutnant ausgesprochen.

Eckinger wurde mehrfach in der Literatur über den Zweiten Weltkrieg erwähnt.

Weblinks 
 Biografie (pdf)
 Erwähnung in: Als der Osten brannte: Erlebnisse aus dem Russlandfeldzug
 Aus dem Tagebuch eines Nachrichtensoldaten

Oberleutnant (Erste Republik Österreich)
Oberstleutnant (Heer der Wehrmacht)
Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
Person im Zweiten Weltkrieg (Deutsches Reich)
Deutscher
Österreicher
Geboren 1904
Gestorben 1941
Mann